Stepnoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Stepnoje (Saratow, Sowetskoje), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow, Rajon Sowetskoje (bis 1941 auch Louis, Wolgadeutsche Republik)

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Stepnoje (Region Altai, Rodino), im Rajon Rodino
 Stepnoje (Region Altai, Smolenskoje), im Rajon Smolenskoje
 Stepnoje (Region Altai, Soloneschnoje), im Rajon Soloneschnoje
 in der Oblast Belgorod:
 Stepnoje (Belgorod, Gubkin), im Rajon Gubkin
 Stepnoje (Belgorod, Krasnaja Jaruga), im Rajon Krasnaja Jaruga
 in der Republik Dagestan:
 Stepnoje (Dagestan)
 in der Oblast Irkutsk:
 Stepnoje (Irkutsk)
 in der Jüdischen Autonomen Oblast:
 Stepnoje (Jüdische Autonome Oblast)
 in der Republik Kabardino-Balkarien:
 Stepnoje (Kabardino-Balkarien)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Stepnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Powarben, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Stepnoje (Kaliningrad, Nesterow), untergegangener Ort im Rajon Nesterow (bis 1946 Waldaukadel, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Stepnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk, Kaluschskoje), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Landgemeinde Kaluschskoje (bis 1946 Gaiden, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Stepnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk, Swoboda), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Landgemeinde Swoboda (bis 1938 Purwienen, 1938 bis 1946 Altweiler (Ostpr.), Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 in der Region Krasnodar:
 Stepnoje (Krasnodar)
 in der Oblast Kurgan:
 Stepnoje (Kurgan, Kurtamysch), im Rajon Kurtamysch
 Stepnoje (Kurgan, Makuschino), im Rajon Makuschino
 in der Oblast Omsk:
 Stepnoje (Omsk, Marjanowka), im Rajon Marjanowka
 Stepnoje (Omsk, Pawlogradka), im Rajon Pawlogradka
 Stepnoje (Omsk, Russkaja Poljana), im Rajon Russkaja Poljana
 in der Oblast Orenburg:
 Stepnoje (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Stepnoje (Orjol)
 in der Region Primorje:
 Stepnoje (Primorje, Michailowka), im Rajon Michailowka
 Stepnoje (Primorje, Spassk), im Rajon Spassk
 Stepnoje (Primorje, Ussurijsk), im Stadtkreis Ussurijsk
 in der Oblast Rostow:
 Stepnoje (Rostow)
 in der Oblast Saratow:
 Stepnoje (Saratow, Balaschow), im Rajon Balaschow
 Stepnoje (Saratow, Engels), im Rajon Engels
 Stepnoje (Saratow, Kalininsk), im Rajon Kalininsk
 Stepnoje (Saratow, Marx), im Rajon Marx
 in der Region Stawropol:
 Stepnoje (Stawropol)
 in der Oblast Tjumen:
 Stepnoje (Tjumen)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Stepnoje (Tscheljabinsk, Plast), im Rajon Plast
 Stepnoje (Tscheljabinsk, Werchneuralsk), im Rajon Werchneuralsk
 in der Oblast Woronesch:
 Stepnoje (Woronesch)

Stepnoje (russ. Степное; kirgis. Степной) ist der Name folgender Ortschaften in Kirgisistan:
 im Rajon Dschajyl im Gebiet Tschüi, siehe Stepnoi (Tschüi)

Siehe auch:
 Stepnaja (Begriffsklärungsseite)
 Stepne (Begriffsklärungsseite)